Vaglio steht für:
 die Ortschaft  Vaglio TI in der Gemeinde Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz
 die Gemeinde Vaglio Basilicata in der Provinz Potenza, Region Basilicata, Italien
 die Gemeinde Vaglio Serra in der Provinz Asti, Region Piemont, Italien

Vaglio ist der Familienname folgender Personen:

 Sergio-Maurice Vaglio (* 1971), Schweizer Musicaldarsteller und Popsänger